Aiste eller Aistė kan syfta på:

Aistė – musikalbum av Aistė Pilvelytė

Personer
Aistė Pilvelytė (1979–), litauisk sångare
Aistė Smilgevičiūtė (1977–), litauisk sångare